Matemàtiques: propietat de no presentar separacions. Vegeu funció contínua.
 Cinema: registre dels diferents components d'un pla en la fase de muntatge. Vegeu continuïtat (cinema).